Vainu (Lüganuse), een plaats in Estland, gemeente Lüganuse
 Vainu (Tori), een plaats in Estland, gemeente Tori